Martinstown bezeichnet mehrere

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Martinstown (Iowa)
 Martinstown (Missouri)

in Nordirland:
 Martinstown (County Antrim)

in England:
 Martinstown (Dorset), gebräuchliche Bezeichnung für eine Ortschaft, die offiziell den Namen Winterborne St Martin trägt.